Wrzosowo ist Name von zwei Dörfern in der Woiwodschaft Westpommern in Polen: 
 Wrzosowo (Dygowo), Dorf in der Gmina Dygowo, deutsch Fritzow, Kreis Kolberg-Körlin
 Wrzosowo (Kamień Pomorski), Dorf in der Gmina Kamień Pomorski, deutsch Fritzow, Kreis Cammin